Campeonato Uruguayo de Fútbol 2008-09 puede referirse a:

 el campeonato 2008-09 de la Primera División;
 el campeonato 2008-09 de la Segunda División;
 el campeonato 2008-09 de la Segunda División Amateur.